Fikce (z lat. fictio, od fingó, utvářet, stavět, předstírat) je označení pro klam, zdání nebo výmysl. Označuje opak reality, skutečnosti. Česky lze tento pojem vyjádřit slovem smyšlenka. Často se vyskytuje jako přídavné jméno fiktivní (tj. smyšlený), kterým se označuje něco neskutečného, vymyšleného, nereálného.

 Právní fikce – uměle vytvořená konstrukce skutečnosti
 Literární fikce – literární pojem související s pojmem básnická licence (licentia poetica)
 Metafikce – literární „fikce nad fikcí“
 Science fiction (sci-fi) – vědecko-fantastická literatura
 Fikce (román) – kniha, jejímž autorem je Jorge Luis Borges

Externí odkazy